Evropsko prvenstvo v veslanju 2008 je bilo drugo prvenstvo po tem, ko so delegati FISE maja 2006 spet izglasovali vpeljavo tega tekmovanja v koledar. Prvenstvo se je odvijalo v grškem Maratonu med 16. in 21. septembrom 2008. 

Zaradi napovedane hude nevihte so bili vsi finalni boji organizirani v soboto, 20. septembra in ne v nedeljo, 21. septembra, kot je bilo sprva planirano.

Pregled medalj

Moški

Ženske

Medalje

Zunanje povezave
 Uradna stran
 Rezultati 

2008 v športu
Evropska prvenstva v veslanju
Športne prireditve v Grčiji